El término triplete puede estar presente:
 En música, grupo de tres notas que se tocan en el tiempo que se debería tocar solo dos.

 Triplete/a, término utilizado en los deportes para referirse cuando un equipo o un país termina en la tres primeras posiciones de una competición o cuando se han conseguido tres marcas en una misma prueba, competición o partido.
 En fútbol, triplete, se refiere a una sucesión de tres campeonatos, generalmente referido a la misma temporada. 
 En biología el triplete o codón es un grupo de nucleótidos que corresponden a un aminoácido concreto o una secuencia de término.
 En física y química, se utiliza el término triplete para referirse a los estados con multiplicidad 3, en los que todos los electrones están apareados salvo dos, cuyos espines tienen la misma dirección. (v. espín)